

Anno 
 720 o 720 a.C.

Codici 
 720 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Universidad de Monterrey, nel Nuevo Leòn

Matematica 
 720 – numero